Großsteingrab Avderød steht für:

 Großsteingrab Avderød 1
 Großsteingrab Avderød 2
 Großsteingrab Avderød 3
 Großsteingrab Avderød 4
 Großsteingrab Avderød 5
 Großsteingrab Avderød 6
 Großsteingrab Avderød 7